Название «сургу́тский мост» может быть применено к одному из двух мостов:

 Мост им. Валентина Солохина — первый мост через р. Обь в окрестностях Сургута.
 Второй сургутский мост — второй (строящийся) мост через р. Обь в окрестностях Сургута.

Югорский мост